Pegnitz má více významů:

 Pegnitz (řeka) – řeka v Bavorsku
 Pegnitz (město) – město v Bavorsku

Externí odkazy